Purple Rain (Princeov album)
Purple Rain (Princeova skladba)
Purple Rain Tour
prosvjedi Purple Rain u Kaapstadu
purplera1n
Purple Rain (1984.), film